Gotham Knights peut faire référence à :
 Gotham Knights, un jeu vidéo développé par WB Games Montréal.
 Gotham Knights, une série télévisée américaine diffusée sur The CW.